Miscel·lània:
 Còlit ros (Oenanthe hispanica), ocell de l'ordre dels passeriformes
 Martinet ros (Ardeola ralloides) ocell de l'ordre dels ciconiformes i lleugerament semblant a l'esplugabous
 Robot Operating System, sovint abreujat com a ROS, és una estructura de desenvolupament de programari per a robots
 Ros (indumentària), lligadura militar formalment similar a les gorres de campanya del segle XX
 Ros Roca, multinacional lleidatana amb seu central a Tàrrega
 ROS o espècies reactives de l'oxigen
 Ros, varietat de raïm també coneguda com a Monestrell
 Sigur Rós, grup de música post-rock 

 Toponímia:
 Borda del Ros, borda i masia de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
 Cal Ros (Odèn), masia d'Odèn a la comarca del Solsonès
 Cal Ros (Pinós), masia de Pinós a la comarca del Solsonès
 Cap del Ros, muntanya entre els municipis de Vacarisses i de Viladecavalls (Vallès Occidental)
 Estació de Can Ros, estació del bloc de línies S33, S4, S8, R5 i R6 de la Línia Llobregat-Anoia de FGC
 Masia del Ros, diversos indrets
 Puig Ros (Forallac), muntanya de Forallac a la comarca del Baix Empordà
 Puig Ros (Garrigàs), muntanya de Garrigàs a la comarca de l'Alt Empordà
 Riu Ros
 Torrent de Cal Ros, afluent per la dreta de la Riera de Coaner

 Biografies:
 Àngel Ros i Domingo (Lleida, 1952), paer en cap de Lleida
 Antoni Ros, diversos personatges
 Carles Ros i Hebrera (València, 1703 - 1773), notari que es dedicà a defensar i promoure la llengua catalana
 Felip Ros, mestre argenter orfebre
 Francesc Ros (segles XVI-XVII), jesuïta gironí i bisbe a les Índies Orientals
 Honorat Ros i Pardo (Vinalesa, 1940), mestre i promotor de la llengua catalana al País Valencià
 Josep Ros, diversos personatges
 Jacint Ros i Hombravella (Barcelona, 1934) economista i polític català
 Jacint Rigau-Ros i Serra (Perpinyà, 1659 - París, 1743), pintor rossellonès
 Jaume Ros i Serra (Agramunt, 1918 - Oliana, 2005), activista polític català
 Jesús Ros Piles (Torrent, 1954), polític valencià alcalde de Torrent (Horta Oest) entre 1987 i 2004
 José Ros y Escoto (València, ? - 1876), advocat, terratinent i polític valencià, pare de Mariano Ros Carsí
 Mariano Ros Carsi (València, 1840 - 1882), polític valencià
 Pere Ros, diversos personatges
 Ramon Ros (segle XIV), mercedari i escriptor targarí
 Ramon Ros i Badia (Barcelona, 1981), futbolista català que ocupa la posició de migcampista
 Roser Ros (Barcelona, 1950), doctora en pedagogia i a continuació teniu un resum de